Collège Sainte-Croix peut désigner :
 le collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine, en France ;
 le collège Sainte-Croix de Fribourg, en Suisse ; 
 le collège Sainte-Croix de Montréal, au Canada.